Breed – gra komputerowa
 Breed – piosenka Nirvany
 Breed – miasto w USA, w stanie Wisconsin